Ел Уаче има више значења:

 Ел Уаче (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уаче (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику